KM est un code, qui peut signifier :
 Union des Comores ; 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) ;
 la langue khmère selon la norme ISO 639 ;
 Air Malta, selon le code AITA des compagnies aériennes ;
 Knowledge Management, qui signifie Gestion des connaissances ;
Kriegsmarine, qui est la marine du IIIème Reich ;
 Kylian Mbappé (1998-), footballeur français.
 
km, combinaison des deux lettres k et m, est un symbole, qui signifie :

 kilomètre, une unité de longueur qui vaut 10 () mètres  ;
 Constante de Michaelis (Km), une constante utilisée dans le calcul de la vitesse des enzymes michaeliennes.

Enfin, le KM est un ékranoplane russe créé à la fin des années 1960.

Code